

Carriera

Calciatore
Morinini ha militato nel Neuchâtel Xamax e nel Locarno. Tra il 1969 ed il 1973 ha vestito la maglia della Nazionale Under-21 della Svizzera.

Allenatore
Ha iniziato la carriera di allenatore al Bellinzona nel 1983; ha in seguito allenato altri club svizzeri quali: lo Chênois, il Locarno, il Monthey ed il Lugano.

Dal 1996 al 1999 ha allenato in Italia l'Atletico Catania, l' e la Fidelis Andria. Tornato in Svizzera, ha guidato il Sion, poi nuovamente il Lugano e nel 2002-2003 il Servette. Dopo una breve parentesi nel 2004 in Francia all'Angers, passa alla guida dell'Yverdon nella stagione 2005-2006. Nel 2008 subentra a Ciriaco Sforza sulla panchina del , venendo però esonerato dopo 6 giornate. Nel 2010 ritorna al Bellinzona, e nella stagione seguente è nuovamente alla guida del Lugano.

Muore il 16 marzo 2012 all'età di 60 anni a causa di un tumore.

Note

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Neuchâtel Xamax: 1972-1973

Collegamenti esterni

Calciatori dell'A.C. Bellinzona